Ilovača je lahko:
 Ilovača, Goražde (Bosna in Hercegovina)
 Ilovača (Bosna in Hercegovina)